Het seizoen 2019/20 van RKC Waalwijk was het 36ste jaar in het Nederlandse betaald voetbal voor de club uit Noord-Brabant. De club kwam voor het eerst sinds vijf jaar tijd weer uit in de Eredivisie en nam deel aan het toernooi om de KNVB Beker. Vanwege de coronacrisis werd besloten om de competitie niet uit te spelen. Omdat de KNVB besloot om de huidige stand niet als maatstaf te nemen voor promotie of degradatie bleef RKC in de eredivisie.

Selectie 2019/20 

}

Voorbereiding

Eredivisie

Wedstrijden

KNVB-beker 

Nederlandse voetbalclub 2019/20
2019